Diese Liste enthält alle offiziellen Länderspiele der namibischen Fußballnationalmannschaft. Das erste offizielle Spiel wurde 1992 gegen Lesotho ausgetragen. Es fanden bisher (Stand Juni 2022) nur Spiele gegen afrikanische Mannschaften, mit Ausnahme von Indien, dem Libanon und Saudi-Arabien statt.

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019 

1Halbzeitergebnis

Seit 2020 

1Halbzeitergebnis

Länderspielbilanz 
Stand: 17. Juli 2022

Erklärungen:
 Siege nach Elfmeterschießen werden als Remis gewertet, mit dem Torstand nach Ende der Verlängerung
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 de.fifa.com: Ergebnisliste der FIFA (Zeitraum einstellbar)

Namibia
!Landerspiele